Nuno Borges e  Francisco Cabral erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

In finale Vít Kopřiva e Jaroslav Pospíšil hanno sconfitto Jeevan Nedunchezhiyan e Christopher Rungkat con il punteggio di 3-6, 6-3, [10-4].

Teste di serie 

  Jeevan Nedunchezhiyan  /  Christopher Rungkat (finale)
  Íñigo Cervantes Huegún /  Oriol Roca Batalla (primo turno)

  Michael Geerts /  Jelle Sels (primo turno) 
  Franco Agamenone /  Manuel Guinard (ritirati)

Wildcard 

  Henrique Rocha /  Daniel Rodrigues (semifinale)

  Fabio Coelho /  Jaime Faria (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Braga Open 2022